Een verkeersweg:
 N744 (België)
 N744 (Frankrijk)
 N744 (Nederland), zie Provinciale weg 744

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing